Laisholm kan syfta på följande platser:

Estland 

 Laiuse, ort, Jõgeva län, Jõgeva vald, 
 Jõgeva (äldre svenskt och tyskt namn: Laisholm), länshuvudort, Jõgeva län, Jõgeva linn, 

Robotskapade Estlandförgreningar